Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1929 года прошёл 9-10 февраля на стадионе Frogner Stadion в Осло (Норвегия). В нём приняли участие 18 спортсменов. На заключительную дистанцию 10 000 м были допущены 12 спортсменов по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира в четвёртый раз стал финн Клас Тунберг.

Результаты 

  NC = не отобрался на заключительную дистанцию
  NS = не вышел на старт на дистанции

Ссылки  
 Результаты на SchaatsStatistieken.nl

Февраль 1929 года
Спорт в Норвегии в 1929 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Международные спортивные соревнования в Осло
Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)